

Sigle 
 Maschera Italiana per i Trasporti – smartcard per la gestione dei sistemi di bigliettazione elettronica nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale
 Massachusetts Institute of Technology – università statunitense
 Millî İstihbarat Teşkilatı – Servizi segreti turchi
 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dicastero del Governo Italiano
 Movimento Identità Trans – associazione
 Tipo di ordine di borsa: Market if touched (MIT)

Astronomia 
 4523 MIT – asteroide scoperto nel 1981

Chimica 
 MIT – metilisotiazolinone
 MIT – monoiodotirosina

Codici 
 MIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shafter Kern City (Stati Uniti)
 mit – codice ISO 639-3 della lingua mixteca meridionale di Puebla

Informatica 
 Licenza MIT – licenza per software libero

Altri progetti